Jméno Petr Dvořák má více osob, mezi nimi:
 Petr Dvořák (archeolog) (* 1961) – prehistorický archeolog
 Petr Dvořák (biolog) (* 1956) – profesor molekulární biologie a genetiky
 Petr Dvořák (ekonom) (* 1960) – ekonom a vysokoškolský pedagog 
 Petr Dvořák (filozof)
 Petr Dvořák (fotbalista) (* 1977) – fotbalista
 Petr Dvořák (hokejista)
 Petr Dvořák (hudebník) (* 1950) – hudebník a skladatel (Petr a Pavel Orm)
 Petr Dvořák (manažer) (* 1964) – ředitel TV Nova (2003–2010) a České televize (od 2011)
 Petr Dvořák (ředitel) - generální ředítel Vodafone Czech Republic
 Petr Dvořák (podnikatel) (* 1975) – ředitel Budějovický Budvar (od 2017)